

Geografia 

 Crò – l'unica frazione di San Pietro Val Lemina nella città metropolitana di Torino
 Colle del Crò – valico delle Alpi Cozie
 Cro – colle dell'altopiano di Navelli in provincia dell'Aquila, su cui sorge il borgo di Tussio

Sigle 
 Centro di riferimento oncologico
 Circolo ricreativo operaio
 Codice riferimento operazione
 Contract Research Organization
 Crises Response Operations

Codici 
 CRO – codice nazionale del CIO della Croazia
 CRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corcoran (California, Stati Uniti)
 cro – codice ISO 639-3 della lingua crow

Musica 
 Cro – rapper tedesco

Televisione 
 Cro – serie televisiva statunitense